Юммаргуне — топоним Эстонии:
 Юммаргуне — озеро в уезде Ида-Вирумаа;
 Юммаргуне — озеро в уезде Сааремаа;
 Юммаргуне — одно из названий озера Пыхъяту в уезде Хийумаа.